Каланак:

 Каланак — село в Таджикистане.
 Каланак — сельская община в Таджикистане.